2. etape af Tour de France Femmes 2022 var en 136,4 km lang  med 813 højdemeter, som blev kørt den 25. juli 2022 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Marta Cavalli () – gennemførte ikke på grund af styrt.
  Gaia Masetti (AG Insurance - NXTG Team) – gennemførte ikke
  Laura Süßemilch (Plantur-Pura) – gennemførte ikke
  Urša Pintar () – kom i mål efter tidsgrænsen.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

02